Kornstraße steht für:
 Kornstraße (Bremen) in Bremen-Neustadt
 Kornstraße (Fürth), siehe Liste der Baudenkmäler in Fürth/K #Kornstraße

Siehe auch: